Собор святых апостолов Петра и Павла — храм белорусского экзархата Русской Православной церкви. Полное название — «Собор во имя святых апостолов первоверховных Петра и Павла». Другие названия: «Петропавловский собор», «Екатерининская церковь». Год основания — 1612. Архитектурный стиль — барокко. Место расположения — Белоруссия, Минск, ул. Раковская, 4.

История собора 
Собор святых апостолов Петра и Павла — старейшая церковь в Минске. Собор был основан в 1612 году на добровольные пожертвования 52 лиц из дворян и прочих жителей Минского воеводства, во имя святых Апостолов Петра и Павла. Храм был возведён в конце 1620-х годов как церковь Минского Петропавловского православного мужского монастыря. В 1635 году в храме (и прилегающем к нему монастыре) побывал митрополит Киевский Пётр Могила. В 1670-х годах в нём некоторое время жил Македонский митрополит Софроний Голепонос.

В 1793—1795 гг. храм был отреставрирован на средства, пожертвованные российской императрицей Екатериной II. В 1795 году храм отремонтирован и освящен во имя святой великомученицы Екатерины и становится городским собором, именуясь Свято-Екатерининским собором. С 1795 по 1799 год являлся кафедральным собором Минской епархии.

В 1870—1871 годах был основательно перестроен, в частности на башнях-звонницах появились купола православного стиля, проведена полная реставрация, во время которой сделаны росписи, по свидетельству современников, сравнимые по богатству с росписями храма Христа Спасителя в Москве.

В 1913 году при соборе насчитывалось 5698 прихожан. Причт собора состоял из настоятеля, трёх священников, диакона и четырёх псаломщиков.

Осенью 1933 года закрыт, члены клира арестованы и расстреляны, в помещениях храма был устроен склад для хранения пищевых продуктов. Внутреннее пространство храма разбили на три этажа. В первом из них было отведено место для хранения сельди.

7 декабря 1941 года богослужения были вновь возобновлены. Архиепископом Филофеем (Нарко) главный престол храма был переосвящен во имя святых Петра и Павла, правый придел — во имя святой великомученицы Екатерины, а собор опять стал называться Свято-Петро-Павловским. Службы продолжались до декабря 1944 года, после чего собор вновь был закрыт и перестроен для размещения в нём государственного архива. В ходе боевых действий храм был поврежден, в частности была разрушена одна из колоколен (северная), в результате чего здание потеряло симметрию.

После Великой Отечественной войны храм был приспособлен под жильё, а затем — под Архив научно-технической документации БССР и Архив-музей литературы и искусства БССР. 

С 1972 по 1978 годы здание претерпело масштабную реставрацию с целью воссоздания его изначального облика. Была восстановлена северная колокольня, изменена форма куполов на шатровые завершения. 

7 декабря 1991 года богослужения вновь возобновлены и собор освящен заново во имя святых апостолов Петра и Павла. 

В 1990-2000-е годы проводилась реставрация внутренней части храма.

Сегодня церковь отреставрирована, её башни получили шатровые завершения, а фасады освободились от позднейших пристроек. Петропавловский собор является единственным памятником архитектуры эпохи Ренессанса, сохранившимся в Минске. Храм внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь как памятник архитектуры республиканского значения.

При храме существуют два братства: во имя Трёх Виленских мучеников (образовалось в 1992 году) и братство студентов-медиков в честь свт. Николая Чудотворца (образовалось в 1998 году).

Настоятель храма — протоиерей Георгий Латушко (с 1991 года).

Галерея

См. также 
 Русская православная церковь
 Белорусская православная церковь
 Минская епархия

Примечания

Литература 
 
 Варавой Р. В. Агляд гісторыі Мінскага Свята-Петра-Паўлаўскага сабора і манастыра (XVII — пачатак XX стст.) // Верныя веры бацькоў: зборнік матэрыялаў Міжнароднай царкоўна-навуковай канферэнці, прысвечанай 400-годдзю спачыну св. прав. Сафіі Слуцкай і 400-годдзю заснавання Петра-Паўлаўскага сабора ў Мінску (Мінск, 3 мая 2012 г.) / Рэдкал.: І.А. Чарота, Л. Я. Кулажанка. — Мн.: Прыход Свята-Петра-Паўлаўскага сабора, 2013. — C. 190—198
 Кривонос Ф., прот. Минский Свято-Петро-Павловский собор на Немиге в военные годы // Верныя веры бацькоў: зборнік матэрыялаў Міжнароднай царкоўна-навуковай канферэнці, прысвечанай 400-годдзю спачыну св. прав. Сафіі Слуцкай і 400-годдзю заснавання Петра-Паўлаўскага сабора ў Мінску (Мінск, 3 мая 2012 г.) / Рэдкал.: І.А. Чарота, Л. Я. Кулажанка. — Мн.: Прыход Свята-Петра-Паўлаўскага сабора, 2013. — C. 203—209
 Калнін В. В. Гісторыка-мастацкія даследаванні Мінскага Петра-Паўлаўскага сабора // Верныя веры бацькоў: зборнік матэрыялаў Міжнароднай царкоўна-навуковай канферэнці, прысвечанай 400-годдзю спачыну св. прав. Сафіі Слуцкай і 400-годдзю заснавання Петра-Паўлаўскага сабора ў Мінску (Мінск, 3 мая 2012 г.) / Рэдкал.: І.А. Чарота, Л. Я. Кулажанка. — Мн.: Прыход Свята-Петра-Паўлаўскага сабора, 2013. — C. 210—221
 Курто А. I. Рэстаўрацыя фасадаў Петра-Паўлаўскага сабора // Верныя веры бацькоў: зборнік матэрыялаў Міжнароднай царкоўна-навуковай канферэнці, прысвечанай 400-годдзю спачыну св. прав. Сафіі Слуцкай і 400-годдзю заснавання Петра-Паўлаўскага сабора ў Мінску (Мінск, 3 мая 2012 г.) / Рэдкал.: І.А. Чарота, Л. Я. Кулажанка. — Мн.: Прыход Свята-Петра-Паўлаўскага сабора, 2013. — C. 222—223
 Сарока Ф. А. Пра рэстаўрацьно насценных роспісаў // Верныя веры бацькоў: зборнік матэрыялаў Міжнароднай царкоўна-навуковай канферэнці, прысвечанай 400-годдзю спачыну св. прав. Сафіі Слуцкай і 400-годдзю заснавання Петра-Паўлаўскага сабора ў Мінску (Мінск, 3 мая 2012 г.) / Рэдкал.: І.А. Чарота, Л. Я. Кулажанка. — Мн.: Прыход Свята-Петра-Паўлаўскага сабора, 2013. — C. 224—237
 Волынкин И. А. К вопросу об архитектурном облике Минского Свято-Петро-Павловского собора // Верныя веры бацькоў: зборнік матэрыялаў Міжнароднай царкоўна-навуковай канферэнці, прысвечанай 400-годдзю спачыну св. прав. Сафіі Слуцкай і 400-годдзю заснавання Петра-Паўлаўскага сабора ў Мінску (Мінск, 3 мая 2012 г.) / Рэдкал.: І. А. Чарота, Л. Я. Кулажанка. — Мн.: Прыход Свята-Петра-Паўлаўскага сабора, 2013. — C. 238—245
 Лаврецкий Г. А., Лаврецкий Н. Г. Православная архитектура ВКЛ начала XVII в.; Стиль и традиция // Верныя веры бацькоў: зборнік матэрыялаў Міжнароднай царкоўна-навуковай канферэнці, прысвечанай 400-годдзю спачыну св. прав. Сафіі Слуцкай і 400-годдзю заснавання Петра-Паўлаўскага сабора ў Мінску (Мінск, 3 мая 2012 г.) / Рэдкал.: І. А. Чарота, Л. Я. Кулажанка. — Мн.: Прыход Свята-Петра-Паўлаўскага сабора, 2013. — C. 246—257
 Русаў П. А. Таямніцы і адкрыцці царквы святых Пятра і Паўла // Верныя веры бацькоў: зборнік матэрыялаў Міжнароднай царкоўна-навуковай канферэнці, прысвечанай 400-годдзю спачыну св. прав. Сафіі Слуцкай і 400-годдзю заснавання Петра-Паўлаўскага сабора ў Мінску (Мінск, 3 мая 2012 г.) / Рэдкал.: І. А. Чарота, Л. Я. Кулажанка. — Мн.: Прыход Свята-Петра-Паўлаўскага сабора, 2013. — C. 258—261

Здания и сооружения, заложенные в 1612 году
Храмы, построенные в 1620-е годы
Соборы Белоруссии
Православные храмы Минска
Храмы Минской епархии
Минск